Ерева́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ереванская улица — улица в Астрахани.
 Ереванская улица — улица во Владикавказе.
 Ереванская улица — улица в Екатеринбурге.
 Ереванская улица — улица в Москве.
 Ереванская улица — улица в Новосибирске.
 Ереванская улица — улица в Перми.
 Ереванская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Ереванская улица — улица в Сочи.
 Ереванская улица — улица в Туапсе.
 Ереванская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Ереванская улица — улица в Днепре.
 — улица в Киеве.

См. также 
 Эриванская улица — улица в Санкт-Петербурге